Arthur Cathelin
Bernard Cathelin
Louis-Jacques Cathelin